Paležnica Donja peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Paležnica Donja, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Paležnica Donja, un village situé dans la municipalité de Gračanica, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.